William Newman – pseudonimo di Henry Moon, criminale e illusionista canadese
 William Newman – attore statunitense